Евге́ний Влади́мирович Шеля́кин (род. 18 сентября 1976, Краснодар) — российский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

Биография 
Родился и вырос в Краснодаре. В детстве ходил в театральную студию, самостоятельно придумывал спектакли, в школе создал собственную шоу-группу. Первое профессиональное образование Евгений получил по специальности «инженер-электрик».

В 1998 году Шелякин окончил Краснодарский юридический институт МВД России с квалификацией «юрист» и 4 года проработал в милиции следователем.

В это же время Евгений Шелякин стал увлекаться КВНом. В 1995—1998 годах был капитаном команды КВН Юридического института МВД и выступал в городской лиге Краснодара и за сборную города. Позднее стал капитаном команды «Кубанские казаки», которая в 1999 году дошла до полуфинала Высшей Лиги КВН.

В 2008 году окончил ВГИК по специальности «Режиссура игрового кино» в мастерской Валерия Ахадова, где на данный момент ведёт преподавательскую деятельность.

На телевидении Шелякин работал сценаристом и режиссёром в развлекательных программах, а также писал сценарии для сериалов, в том числе «Афромосквич» и «Счастливы вместе».

Будучи сотрудником сценарного отдела «Первого канала», работал на «Новогодних огоньках», впоследствии превратившихся в «Оливье-шоу». В качестве сценариста и режиссёра участвовал в создании популярных проектов «Прожекторперисхилтон», «Yesterday Live», и анимированного мультипликационного шоу-пародии «Мульт личности». На этих проектах Евгений Шелякин работал не только в студии, но и руководил выездными съёмками клипов, скетчей, пародий на трейлеры.

В 2008 году он снял короткометражный фильм «Куклы Фрейда», а лента «Ч/Б» стала для него режиссёрским дебютом в полном метре.

В 2017 году Евгений Шелякин выступил одним из сценаристов и режиссёров фильма «Про любовь. Только для взрослых». В том же году участвовал в написании сценария для кинокомедии «Бабушка лёгкого поведения».

Работы Евгения Шелякина были высоко оценены известным российским обозревателем кинофильмов Евгением Баженовым, который назвал его одним из своих самых любимых режиссёров и снялся в его фильме «Пятница» в качестве камео.

Личная жизнь 
Женат на российской актрисе Анастасие Сомовой.

Награды 
 2009 — Награда национальной телевизионной премии «» (2009) как «Сценаристу телевизионной программы» за телевизионную информационно-развлекательную программу «Прожекторперисхилтон», созданную для «Первого канала».
 2010 — Награда национальной телевизионной премии «» (2010) как «Сценаристу телевизионной программы» за телевизионную информационно-развлекательную программу «Прожекторперисхилтон», созданную для «Первого канала».
 2019 — Лауреат ХХ Юбилейного российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» в номинации «Режиссура»
 2019 — Приз Медиаконгресса «Содружество журналистов» и Союза журналистов России за сценарий картины «Хэппи-энд» (рабочее название «Как новый») в рамках XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу».
 2019 — Приз «Золотая ладья» за I место в зрительском конкурсе «Выборгский счет» в рамках XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» за картину «Хэппи-энд».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Интервью Евгения Шелякина газете «Московский Комсомолец» 
 Режиссёр «Ч/Б» — о черно-белом восприятии жизни 
 Евгений Стычкин и Евгений Шелякин рассказали КиноПоиску про то, как работать с кенгуру, почему ругать всегда приятнее, чем хвалить, а также поделились рецептом идеальной «Пятницы» и коктейля «Говно в траве».
 Анкета Евгения Шелякина на КиноПоиске 

Кинорежиссёры России
Сценаристы России
Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа